Група А на АФК азијском купу 2011. године је прва од четири групе репрезентација на овом такмичењу. У групи су се, поред домаћина Катара, нашле репрезентације Узбекистана, Кине и Кувајта. Утакмице се играју у периоду од 7. јануара до 16. јануара у Дохи на стадионима Калифа Интернешнл и Ал Гарафи.

Времена у временској зони UTC+3.

Катар - Узбекистан

Кувајт - Кина

Узбекистан - Кувајт

Кина - Катар

Катар - Кувајт

Кина - Узбекистан

Референце 

АФК азијски куп
Спорт у 2011.